Ива́н Яки́мов:
 Якимов, Иван Михайлович (род. 1983) — российский футболист (мини-футбол).
 Якимов, Иван Петрович (1748—1807) — русский художник.
 Якимов, Иван Степанович (1847—1885) — духовный писатель, автор ряда богословских трудов.